New York Confidential, un roman de  et  publié en 1948 ;
 New York confidentiel (New York Confidential), film américain réalisé par Russell Rouse en 1955 d'après le roman ;
 , série télévisée américaine réalisée en 1958 et 1959 d'après le roman et le film.

Homonymie de titre